SRM peut désigner :

 La spectroscopie par résonance magnétique, ou Spectroscopie RMN.
 La Société des régates messines.
 La Schoberer Rad Meßtechnik, entreprise qui a créé le premier dispositif (appelé capteur SRM) permettant de mesurer la puissance développée (en watts) par un coureur cycliste grâce à des capteurs placés dans le pédalier du vélo.

 , en informatique.

Sigle de 3 caractères